Brazília
Santana, város az ország északi részén elhelyezkedő Amapá állam területén
Santana, São Paulo egyik városrésze

 Portugália
Santana, járás (kerület) Madeira szigetén
Santana, az azonos nevű járás székhelye Madeira szigetén

 Románia
Újszentanna (Sântana), város Arad megyében

 São Tomé és Príncipe
Santana, város Cantagalo kerületben

Egyéb
Carlos Santana, mexikói származású amerikai gitáros
Santana, Carlos Santana együttese
Santana, a Santana együttes 1969-ben megjelent albuma
Santana, (vagy Santana III) a Santana együttes 1971-ben megjelent albuma
Santana IV, a Santana együttes 2016-os albuma